Страйдер (, букв. «ходящий большими шагами» или «много ходящий») — английское прозвище, по которому известны следующие персонажи:

 Страйдер (в разных переводах переводится как Странник/Бродяжник/Колоброд/Шатун) — прозвище, данное Арагорну жителями Севера Средиземья (например, в Пригорье), когда он был вождём следопытов.
 Страйдер — пилотируемый (иногда автономный) шагающий робот, как правило, военного назначения.
 Страйдер — инопланетный кибернетический организм в виде громадного трехногого паукообразного шагохода из компьютерной игры Half-Life 2.
 Силт страйдер () — вымышленное существо из вселенной The Elder Scrolls.
 Тинчи Страйдер — рэпер из Великобритании.
 Страйдер Хирю — главный герой одноимённой манги и игры «Strider».
 Страйдер — нож с фиксированным или складным лезвием. Название образовано из фамилии Майка Страйдера, конструктора, придумавшего такую разновидность ножа. 
 Страйдер (Strider Bikes) — американская компания «Strider Sports International, inc». занимающаяся производством беговелов.
 Страйдер или лавомерка (по аналогии с водомеркой) — вымышленное безобидное для игрока существо из компьютерной игры Minecraft.
 Страйдер, Спенсер (род. 1998) — американский бейсболист.
 Страйдер — фамилия двух детей, Дейва и Дирка, персонажей интернет-комикса «Homestuck».